Chiara Masini Luccetti (née en 1993), nageuse italienne ;
 Chiara Massini (née en 1971), claveciniste italienne ;
 Giuseppe Masini (1916-1970), réalisateur et scénariste italien ;
 Marco Masini (né en 1964), chanteur compositeur italien ;
 Massimo Masini (né en 1945), joueur et entraîneur italien de basket-ball.

Voir aussi 
 Eleonora Barbieri Masini, universitaire italienne.
 Maryse Joissains-Masini, femme politique française.
 Fontaine Masini à Cesena (Émilie-Romagne) en Italie.